Nokia Cup je zaniklý ženský tenisový turnaj WTA Tour kategorie Tier IV, který zaznamenal jediný ročník v roce 1999. Konal se v Prostějově v hale na kobercovém povrchu.

Vítězky

Dvouhra

Čtyřhra

Reference

Externí odkazy 
 Archiv výsledků WTA 

WTA Tour
Zaniklé tenisové turnaje v Česku
Tenisové turnaje v Prostějově